De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1868-1871 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1868 en de verkiezingen van 1871. De zittingsperiode ging in op 21 september 1868 en liep af op 17 september 1871.

Er waren toen 39 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1868

Liberalen (16 zetels)
Dominicus Blankenheym
Eugène Jean Alexander van Bylandt
Willem Herman Cost Jordens
Coos Cremers
Frans Julius Johan van Eysinga
Daniël Carel de Dieu Fontein Verschuir
Cornelis Jans Geertsema
Johan Wilhelm Hein
Carel Johan Righard Nobel
Louis van Sasse van Ysselt
Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen
Gijsbertus Schot
Charles Theodorus Stork
Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen
Theodorus Petrus Viruly
Joost van Vollenhoven

Gematigde liberalen (13 zetels)
Hendrik van Beeck Vollenhoven
Louis Beerenbroek
Albertus Jacobus Duymaer van Twist
Jan Fransen van de Putte
Johannes Hengst
Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen
Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich
Herman Jan Rahusen
Cornelis Herman van Rhemen van Rhemenshuizen
Hendrik Jan Smit
Hermanus Eliza Verschoor
Louis Libert Guillaume Marc Villers de Pité
Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk

Conservatieven (10 zetels)
Hans Willem van Aylva van Pallandt
Cornelis Hartsen
Joan Huydecoper van Maarsseveen
Cornelis van der Lek de Clercq
Jan Messchert van Vollenhoven
Carolus Everhardus Josephus Franciscus van Nispen van Pannerden
Johan Antoni Philipse
Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye
Joost Taets van Amerongen tot Natewisch
Wyncko Johannes Tonckens

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1868 waren dertien leden periodiek aftredend. Twaalf leden werden herkozen.
 Door Provinciale Staten van Zuid-Holland werd Eugène Jean Alexander van Bylandt (liberalen) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Anthony van Weel, die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.

Tussentijdse mutaties

1870
 18 september: Joost Taets van Amerongen tot Natewisch (conservatieven) vertrok uit de Eerste Kamer. Provinciale Staten van Utrecht kozen Jan Karel van Goltstein als zijn opvolger; hij werd op 22 december geïnstalleerd.
 1 december: Carolus Everhardus Josephus Franciscus van Nispen van Pannerden (conservatieven) overleed. Provinciale Staten van Gelderland kozen Hendrikus Albertus Diederik Coenen (liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 27 maart 1871 geïnstalleerd.

1871
 1 augustus: Hendrik van Beeck Vollenhoven (gematigde liberalen) overleed. Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Adrianus Prins (liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 19 september, in de volgende zittingsperiode van de Eerste Kamer, geïnstalleerd.

1868-1871
Nederlandse politiek in 1868
Nederlandse politiek in 1871